Берли́нка — многозначное слово:
 Берлинка — женщина — жительница города Берлин.
 Берлинка — неофициальное название прусской билонной монеты в 10 грош. = 7½ к..
 Берлинка — неофициальное название автобана Берлин — Кёнигсберг.
 Берлинка — неофициальное название ж/д ветки Острогожск — Евдаково времён ВОВ.
 Берлинка (берлина) — вид речного судна с острым носом, выступающим над кормой, и одной мачтой, сплавного, плоскодонного для клади.
 Берлинка — деревня, Зырянский район Томской области.
 Берлинка — часть фондов Берлинской библиотеки, находящаяся в Польше.
 Берлинка — тип конных экипажей, см. 1, 2

Примечания

См. также 

 Берлиновка